De Japanse nationale autowegen (一般国道, Ippan Kokudō) vormen een netwerk dat verschillend is van dat van de Japanse autosnelwegen. Het Ministerie van Land, Infrastructuur en Transport (国土交通省, Kokudokōtsuu-shō）is samen met andere overheidsinstellingen verantwoordelijk voor het beheer van de nationale autowegen. De nationale autowegen ontstonden in 1952. Men maakte toen een onderscheid tussen klasse 1 of klasse 2 autowegen. Klasse 1 autowegen kregen een nummer bestaande uit een of twee cijfers , klasse 2 autowegen kregen een nummer bestaande drie cijfers. Zo waren de autowegen 1 en 42 klasse 1 autowegen terwijl 507 (diegene met het hoogste nummer) was een klasse 2 autoweg. In totaal zijn er 459 nationale autowegen in Japan.

In 1964 werd er een amendement op de wet gestemd die resulteerde in een unificatie van de 2 klassen. De nieuwe wet werd van kracht in april 1965. Alle nieuwe autowegen krijgen sindsdien drie cijfers. De nummers 58–100 blijven verder ongebruikt. In 1972 echter toen de prefectuur Okinawa opnieuw onder Japans bestuur kwam, werd de Autoweg 58 in gebruik genomen. Het zuidelijke eindpunt van deze weg bevindt zich in de hoofdstad van Okinawa, Naha. De nummers 59–100 blijven verder ongebruikt. Andere nummers kwamen opnieuw vrij door het samenvoegen of het hernummeren van de autowegen : 109 (werd samengevoegd met 108), 110 (hernummerd naar 48), 111 (hernummerd naar 45), 214–216 (werd samengevoegd tot 57).

Lijst van nationale autowegen

1 tot 58 
 Deze autowegen waren oorspronkelijk opgericht als "klasse 1 autowegen", met uitzondering van Autoweg 58

101 tot 200

201 tot 300

301 tot 400

401 tot 500

501 tot 507